

Lokalizacje

Niemcy 
 Georgenberg – dzielnica Goslaru
 Georgenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Miasteczko Śląskie

Zobacz też 
 Georgiberg
 Georgsberg